Panama – państwo w Ameryce Środkowej
 Panama – stolica państwa Panama
 Panama – rzeka w Ameryce środkowej
 Panama – prowincja Panamy
 Panama Zachodnia – prowincja Panamy
 panama – rodzaj kapelusza
 panama – rodzaj tkaniny (splot)

Miejscowości w USA:
 Panama – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Panama City – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Bay
 Panama City Beach – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Bay
 Panama – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
 Panama – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Panama – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster
 Panama – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Panama – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Le Flore